Ровный — фамилия и топоним. Может означать:

Россия 
 Ровный (остров) — остров.
 Ровный — посёлок в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Ровный — посёлок в Старошайговском районе Мордовии.
 Ровный — посёлок в Вадском районе Нижегородской области.
 Ровный — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Ровный — хутор в Верещагинском районе Пермского края.
 Ровный — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 Ровный — посёлок в Новоузенском районе Саратовской области.
 Ровный — посёлок в Курском районе Ставропольского края.
 Ровный — хутор в Степновском районе Ставропольского края.

Фамилия 
 Ровный, Валерий Владимирович (род. 1970) — профессор, доктор юридических наук (12.00.03), профессор кафедры гражданского права юридического института Иркутского государственного университета.
 Ровный, Иван Андреевич (род. 1987) — российский велогонщик.

См. также 
 Ровный Бор 
 Ровный проезд